

Astrologia 
 Gemelli – in astrologia, uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Gemelli – in astronomia, una costellazione dello zodiaco

Biologia 
 Gemelli – individui nati durante lo stesso parto, anche se non nello stesso istante
 Gemelli siamesi – coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo dalla nascita

Altro 
 Gemelli – album di Ernia del 2020
 Gemelli – zona di Roma
 Gemelli – tipo di ornamento
 Agostino Gemelli – fondatore e rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 Policlinico Agostino Gemelli – ospedale di Roma
 Stazione di Gemelli – stazione secondaria di Roma vicina al Policlinico Agostino Gemelli
 Gemelli – etichetta discografica
 Gemelli – in anatomia umana coppia di muscoli del polpaccio
 Gemelli – muscoli della regione glutea (muscolo gemello superiore e muscolo gemello inferiore)
 Monti Gemelli è l'insieme di due vette simili tra loro: la Montagna dei Fiori e la Montagna di Campli, all'interno del territorio della Provincia di Teramo in Abruzzo
 Vitaliano Gemelli – politico italiano

Pagine correlate 
I gemelli (disambigua)

Altri progetti